Az alábbi lap az amerikai Coppola-család tagjait mutatja be.

Carmine Coppola zeneszerzőnek (1910–1991) és feleségének, Italia (Pennino) Coppolának (1912–2004) három gyermeke született: a később egyetemi tanárként dolgozó August Coppola (1934–2009), a rendező-producer-forgatókönyvíró Francis Ford Coppola (1939–) és a színésznő Talia (Coppola) Shire (1946–). Carmine testvére a szintén zeneszerző, illetve karmester Anton Coppola (1917–2020).

August Coppolának három fia született: a színész és DJ Marc Coppola (1958–), a színész-rendező Christopher Coppola (1962–), valamint a színész Nicolas Kim Coppola, ismertebb nevén Nicolas Cage (1964–).

Francis Ford Coppolának szintén három gyermeke született: a producer Gian-Carlo Coppola (1963–1986), a filmkészítő Roman Coppola (1965–) és a korábban színésznő, majd rendező-forgatókönyvíró-producer Sofia Coppola (1971–).

Talia Shire-nek két házasságából három fia született: Matthew Shire (1975–), a színész-forgatókönyvíró-zenész Jason Schwartzman (1980–) és a rendező-színész-zenész Robert Schwartzman (1982–).

Családfa

Fordítás

Jegyzetek

További információk
 Rendező a fájától

Családfák